DTT steht für:
 Dithiothreitol, chemische Verbindung
 Digital Terrestrial Television, in Großbritannien und Italien übliche Bezeichnung für DVB-T
 Deloitte Touche Tohmatsu, Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft 
 Deutscher Terminologietag, deutscher Berufs- und Interessenverband für Terminologie
 Double taxation treaty, deutsch Doppelbesteuerungsabkommen
 gemeinsamer IATA-Code für Detroit Metropolitan Airport (bestehend aus Detroit Metropolitan Wayne County Airport, Coleman A. Young International Airport und Willow Run Airport)

dtt steht für:
 Toro-tegu (auch Tɔrɔ tegu; ISO-639-3-Code), einer der Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali

Abkürzung